Asamblea General puede referirse a:

Asamblea General de las Naciones Unidas.
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Asamblea General de Uruguay, el poder legislativo de Uruguay.
Asamblea General de Diputados de las Provincias del Alto Perú que se reunieron para la creación de la República de Bolívar